Resucitar es el álbum del cantautor peruano de rock Gian Marco.

Lista de canciones 

Álbumes de Perú de 2006
Álbumes de Gian Marco